Neger (von lateinisch niger „schwarz“) steht für:

 Neger, heute abwertende, rassistische Bezeichnung für schwarze Menschen
 Neger (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Neger (bemannter Torpedo), Ein-Mann-Torpedo der deutschen Kriegsmarine
 Neger, Hilfsmittel in der Fototechnik, siehe Abschatter
 Neger, Biermischgetränk, siehe Biermischgetränk #Hefeweizen
 neger (Adjektiv), veraltender Wienerischer Dialekt (ostösterreichisch) für „pleite, mittellos“

Werktitel:
 Der Neger (Soupault), im Original Le négre, Roman von Philippe Soupault (1927)
 Der Neger (Hörspiel), Hörspiel von Heinz von Cramer nach dem Roman von Philippe Soupault (2002)
 Die Neger (Oper), Oper von Antonio Salieri (1804)
 Die Neger (Jean Genet), Theaterstück von Jean Genet (1958)

Neger ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Neger (Bieke), Zufluss der Bieke im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Neger (Ruhr), Zufluss der Ruhr im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Neger (Olpe), Ortsteil von Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Neger oder Negerkirchen, Wüstung bei Winterberg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Neger Neger (Musikalbum von B-Tight 2007)
 Negerkopf (Begriffsklärung)
 Negertal (Begriffsklärung)
 Negern (Kartenspiel Arschloch)
 Negers (Ort in Niederösterreich)
 Nègre (Begriffsklärung)